

Astronomia 
 6332 Vorarlberg – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Vorarlberg – stato federato dell'Austria con 96 comuni

Altro 
 Decorazione al merito del Vorarlberg – onorificenza concessa dallo stato federato austriaco del Vorarlberg
 Team Vorarlberg – squadra maschile austriaca di ciclismo su strada
 vorarlberg museum – museo statale d'arte e cultura di Bregenz